Амбари — селище в Україні, у Сумській області, Білопільському районі.
 Амбари (станція) — проміжна залізнична станція Сумської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці.

Див. також 
 Шламовий амбар